Лобаски — название населённых пунктов в России:
 Лобаски — село в Атяшевском районе Республики Мордовия.
 Лобаски — село в Ичалковском районе Республики Мордовия.